Footville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Footville (North Carolina)
 Footville (Ohio)
 Footville (Wisconsin)